

Лопатинка — присілок, Жуковський район, Калузька область
 Лопатинка — селище, Третьяковський район, Алтайський край

Лопатинка — село, Вінницький район, Вінницька область